Stadion 19 Maja w Ankarze
 Stadion 19 Maja w Manisie
 Stadion 19 Maja w Samsunie